Långstrand kan syfta på:

 Långstrand, Kyrkslätts kommun – en by i Kyrkslätts kommun Nyland
 Kila och Långstrand – ett fritidshusområde i Värmdö kommun